Рюфен () — французская фамилия.

 Рюфен, Гийом (род. 1990) — французский теннисист
 Рюфен, Жан-Кристоф (род. 1952) — французский писатель